Il doppio femminile  del Swedish Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Penny Barg e Tine Scheuer-Larsen erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sandra Cecchini e Mercedes Paz hanno battuto in finale 6–0, 6–2 Linda Ferrando e Silvia la Fratta.

Teste di serie
 Catarina Lindqvist /  Maria Lindström (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Mercedes Paz (campionesse)
n/a
 Neige Dias /  Patrícia Medrado (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1988